Kids See Ghosts — единственный студийный альбом американского хип-хоп дуэта Kids See Ghosts, состоявшего из рэперов-продюсеров Канье Уэста и Кида Кади. Он был выпущен 8 июня 2018 года на лейблах Wicked Awesome Records и GOOD Music, дистрибьютором выступила компания Def Jam Recordings. До выхода альбома Уэст и Кади сотрудничали над работами друг друга с 2008 года, хотя у них случались размолвки из-за творческих разногласий. Первые студийные сессии по работе над альбомом начались после их воссоединения в конце 2016 года.

В записи Kids See Ghosts приняли участие Pusha T, Yasiin Bey и Ty Dolla Sign, а также вокал Луи Примы, который был указан в качестве исполнителя посмертно. Стилистически фрагментированное производство Kids See Ghosts в большинстве случаев включает в себя различные элементы, а также вклад Dot da Genius, Mike Dean, и Plain Pat, среди прочих. Альбом стал третьей из пяти пластинок, спродюсированных Уэстом в Jackson Hole в рамках «Wyoming Sessions», каждая из которых выходила еженедельно летом 2018 года. Он последовал за выходом альбома Pusha T Daytona и Уэста Ye, в то время как предшествовал выходу альбомов Nas Nasir и Teyana Taylor K.T.S.E.

История 
Kids See Ghosts охарактеризован музыкальными критиками как смесь жанров хип-хоп, психоделия и рэп-рок, включая элементы эры психоделического рока 1970-х годов.

Kids See Ghosts дебютировал на втором месте в американском основном хит-параде Billboard 200 с тиражом 142,000 альб. эквив. единиц, включая 79,000 истинных альбомных продаж. Для Уэста это его 10-й альбом в лучшей пятёрке top-five, а для Куди его шестой top-five в США.

Все семь треков альбома дебютировали в хит-параде Billboard Hot 100. Трек «Reborn» поднялся в чарте до top 40 американского синглового хит-парада US Hot 100, достигнув позиции № 39.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: The Guardian, Pitchfork, Highsnobiety, NME For The A.V. Club, Entertainment Weekly, Rolling Stone, Uproxx, Variety, Billboard.

Итоговые списки

Список композиций 

Notes
  сопродюсер
  дополнительный продюсер
  дополнительный программист

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
Kanye West & Kid Cudi — Reborn (Kids See Ghosts)

Kanye West & Kid Cudi — Kids See Ghosts Ft Yasiin Bey

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы Канье Уэста
Дебютные альбомы 2018 года
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Cashmere Cat
Альбомы рэп-рока США
Альбомы Кида Кади